Голан и другие против Холдера и других () — судебный процесс, рассмотренный Верховным судом США. Иск был подан 19 сентября 2001 года, поставив вопрос о конституционности применения раздела 514 Закона о соглашениях Уругвайского раунда (), который стремился уравнять защиту авторских прав на международном уровне. В Соединенных Штатах Закон восстановил статус авторских прав на иностранные произведения, ранее находившиеся в общественном достоянии. Двумя основными аргументами против применения Закона было то, что восстановление авторского права нарушает «ограниченное время», упомянутое в Конституции США об авторском праве (Статья I, раздел 8, пункт 8), и что восстановление авторского права на работы, которые перешли в общественное достояние препятствует народной Первой поправке к Конституции США, дающей право копировать или иным образом использовать произведения и свободно выражать себя через эти произведения, таким образом, также нарушая пункт Конституции о копирайте.

18 января 2012 Верховный суд США постановил, что раздел 514 Закона о соглашениях не превышает полномочия Конгресса по авторскому праву пункта, и суд подтвердил решение суда низшей инстанции (6 судей за, 2 против), с мнением, написанной судьёй Рут Гинзбург. Практическим эффектом решения стало то, что оно подтвердило, что произведения, которые ранее свободны в использовании, например, симфоническая сказка Прокофьева «Петя и волк», больше не находятся в общественном достоянии, и могут использоваться только с разрешения владельца авторских прав, например, через платное лицензирование.

Примечания

Ссылки 

 
  
 
 Complaint in Golan v. Ashcroft at cyber.law.harvard.edu
 
 Винни-Пух вступает в ВТО.  Проблема авторских прав на «старые» иностранные произведения C. Л. Будылин.

Решения Верховного суда США
2012 год в праве